

Мілакув — село в гміні Нове Мястечко Новосольського повіту Любуського воєводства
 Мілакув — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Мілакув — село в гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства